La regione di Chari-Baguirmi è una regione del Ciad. Il capoluogo è Massénya.

Suddivisione amministrativa
La regione è divisa in 3 dipartimenti:

Note